West Island ist der Name folgender Inseln: 

in den Vereinigten Staaten:
 West Island (Alaska)
 West Island (Florida)
 West Island (Kalifornien)
 West Island (Massachusetts)
 West Island (New Jersey)
 West Island (New York)
 West Island (Rhode Island)
 West Island (Virginia)

in Australien:
 West Island (Northern Territory)
 West Island (Kokosinseln)
 West Island (Torres Strait Islands)

in Neuseeland:
 West Island, eine der Three Kings Islands

in Kanada:
 West Island (Montreal), Teil der Île de Montréal

Siehe auch:
 Western Islands